Osoby o tym nazwisku:
 Iain Dowie – północnoirlandzki piłkarz
 John Alexander Dowie – szkocki duchowny protestancki, ewangelista-uzdrowiciel
 Ménie Muriel Dowie – angielska pisarka, autorka książek podróżniczych